Vinum (deutsch Wein) steht für
 Vinum (Zeitschrift), ein Magazin zum Thema Wein
 Vivat Vinum, österreichisches Fernsehmagazin
 Wein